Мандрик Андрій Володимирович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Мандрик Віталій Олегович (1987—2015) — старший лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Мандрик Володимир Станіславович (* 1957) — український футболіст, тренер.
 Куйбіда Катерина Михайлівна (Мандрик, 1927—2004) — українська поетеса, громадсько-політичний діяч, учасниця визвольних змагань, довговічний політв'язень.
 Мандрик Наталія Сергіївна (* 1988) — українська фехтувальниця на візках.
 Мандрик Олег Миколайович — перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, заслужений працівник освіти України..

Примітки